Dmitrij Ljulin – schermidore sovietico
Ljulin – stazione della metropolitana di Sofia
 Ljulin – distretto di Sofia
Monte Ljulin – montagna della Bulgaria